O Ming Chuan University Football Club é um clube de futebol com sede em Taipei, Taiwan.

História 
A equipe compete no Campeonato Taiwanês de Futebol..

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol de Taiwan